Rochford (district), een district in het Engelse graafschap Essex
 Rochford (Essex), een plaats in het Engelse graafschap Essex
 Rochford (Worcestershire), een plaats in het Engelse graafschap Worcestershire

Zie ook 
 Rochefort (doorverwijspagina)